Diese Liste beschreibt die Saison 2020 des Radsportteams Circus-Wanty Gobert.

Die Mannschaft belegte Rang 20 in der UCI-Weltrangliste. Aimé De Gendt wurde Vierter im UCI-WorldTour-Rennen Bretagne Classic Ouest-France. In der UCI Europe Tour gewannen Fahrer der Mannschaft ein Etappenrennen nebst einer Etappe und zwei Eintagesrennen.

Siege 
UCI Continental Circuits

Fahrer

Weblinks 
 

Radsportteam 2020